Monnikhuizen (voormalig klooster) - voormalig klooster in Arnhem
 Monnikenhuize - voormalig stadion in Arnhem
 Nieuw-Monnikenhuize - voormalig stadion in Arnhem

Zie ook
 Park Klarenbeek